Сёо может означать:

 Сёо — посёлок в Японии;
 Сёо (Камакура) — девиз правления императора Японии в 1288—1293 годы
 Сёо (Эдо) — девиз правления императора Японии в 1652—1655 годы